фако-, -факия (греч. phakos — чечевица; нечто, имеющее форму чечевицы) —
 относящийся к хрусталику глаза; например, афакия, факоэмульсификация.
 относящийся к линзе; например, кератофакия, факолит.
 Фако (департамент) () — департамент в Юго-Западном регионе Камеруна.
 Фако (вулкан) — активный вулкан, располагающийся на территории Юго-Западного региона Республики Камерун, в районе Гвинейского залива.

См. также 
 Факко — фамилия.